Акопян — вірменське прізвище.

Відомі носії:

 Айк Акопян — вірменський співак, який представляв Вірменію на Євробаченні 2007.
 Акопян Акоп Гарнікович (1956) — вірменський підприємець і політик.
 Акопян Акоп Мнацаканович (1866—1937) — вірменський радянський письменник.
 Акопян Акоп Тигранович (1923—2013) — вірменський художник, Народний художник Вірменії.
 Акопян Алексан Акопович (1955) — вірменський історик і політик.
 Акопян Амаяк Арутюнович ( 1956) — радянський і російський ілюзіоніст, актор, артист цирку. Заслужений артист Росії.
 Андранік Акопян (1981) — вірменський боксер середньої ваги, призер чемпіонату світу серед аматорів.
 Акопян Ара Хачатурович (1980) — вірменський футболіст.
 Акопян Арам Хачатурович (1979) — вірменський футболіст.
 Акопян Армен Антонович (1980) — український футболіст.
 Акопян Арутюн Амаякович (1918—2005) — радянський ілюзіоніст, батько Амаяка Акопяна.
 Акопян Ашот Арамович (нар. 1969) — кримський байкер, лідер байкерського клубу «Островітяни», рекордсмен Книги рекордів Гіннесса, мандрівник.
 Акопян Вадим Миколайович (нар. 1963) — єврейський громадський діяч.
 Акопян Валерій Григорович (1958) — український політик і хокейний функціонер.
 Акопян Володимир Едуардович (1971) — вірменський шахіст.
 Акопян Гевонд Авакович (1908—1986) — учасник німецько-радянської війни, генерал-майор інженерно-технічної служби.

Вірменські прізвища